México
 Mexicanos
 Mexicana de Aviación — companhia aérea do México
 Pastelaria Mexicana — nome de uma pastelaria histórica de Lisboa
 A Mexicana (2001) — filme méxico-estadunidense de 2001 dirigido por Gore Verbinski

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema